Dumbrava (Bucegi), een berg in de Zevenburgse Alpen
 Dumbrava (Cluj), een deelgemeente van Cluj in Roemenië
 Dumbrava (Mehedinți), een gemeente in Mehedinți
 Dumbrava (Prahova), een gemeente in Prahova
 Dumbrava (Timiș), een gemeente in Timiș
 Dumbrava (Iași), een dorp in Iași